Detta är en lista över medellivslängden i Sveriges län.

Källor
Statistiska centralbyrån

Sveriges demografi
Indelningar efter Sveriges län